Folclorul britanic se referă la folclorul oricăruia dintre comitatele Marii Britanii. Pentru mai multe informații vezi :

Folclor englezesc
Folclor scoțian
Mitologie galeză
Mitologie irlandeză

sau :
Mitologie celtică, care provine de dinainte de împărțirea Britaniei
Legenda regelui Arthur, un mit pan-britanic